Soundtracks for the Blind – dziesiąty album studyjny amerykańskiego zespołu Swans, wydany w 1996 przez Atavistic i Young God Records. Było to ostatnie dzieło grupy przed jej rozwiązaniem w 1997. Niektóre utwory są innymi wersjami utworów z wcześniejszego wydawnictwa Die Tür Ist Zu.

Soundtracks for the Blind ma właściwie charakter kompilacyjny, gdyż obok nowego materiału (nagrywanego w 1995) zawiera również starsze kompozycje, na które składają się koncertowe wersje wcześniejszych utworów oraz rozmaite instrumentalne fragmenty z użyciem taśm, sampli, pętli dźwiękowych i nagrań archiwalnych. Eksperymentalny, ambientowo-post-rockowy album jest najbardziej różnorodnym stylistycznie wydawnictwem w dorobku zespołu. Autorem większości utworów jest Michael Gira (autorką „Yum-Yab Killers”, „Volcano” i „Red Velvet Wound” oraz współautorką „Surrogate 2”, „Her Mouth Is Filled with Honey”, „Minus Something” i „Secret Friends” jest Jarboe, autorami „YRP” i „YRP 2” są Michael Gira, Norman Westberg, Harry Crosby i Roli Mosimann).

Lista utworów 
Wersja 2xCD:

CD1 (Silver CD):

CD2 (Copper CD):

 „Yum-Yab Killers” jest koncertową wersją utworu z solowego albumu Jarboe Sacrificial Cake z 1995,
 „All Lined Up” jest wersją utworu z solowego albumu Michaela Giry Drainland z 1995,
 „YRP” i „YRP 2” są koncertowymi wersjami utworu „Your Property” z albumu Cop,
 „The Final Sacrifice” jest koncertową wersją utworu „One Small Sacrifice” z albumu Skin Shame, Humility, Revenge.

Twórcy 
 Michael Gira – śpiew, gitara elektryczna, gitara akustyczna, sample, dźwięki, pętle dźwiękowe
 Jarboe – śpiew, instrumenty klawiszowe, dźwięki, pętle dźwiękowe

Udział w nagraniach z 1995 (utwory: 3, 5, 9, 12 z pierwszej płyty oraz 2, 7, 9, 12, 13 z drugiej płyty):

 Vudi – gitara elektryczna, gitara akustyczna
 Joe Goldring – gitara elektryczna, gitara basowa
 Larry Mullins – perkusja, wibrafon
 Cris Force – altówka w „Animus” i „YRP”

Udział w starszych nagraniach:

 Norman Westberg – gitara elektryczna, gitara akustyczna
 Christoph Hahn – gitara elektryczna, gitara akustyczna
 Clinton Steele – gitara elektryczna, gitara akustyczna
 Algis Kizys – gitara basowa
 Bill Rieflin – perkusja

Reedycje 
W 2018 nakładem Young God Records i Mute Records ukazała się trzypłytowa reedycja pod tytułem Soundtracks for the Blind / Die Tür Ist Zu. Na pierwszym i drugim dysku znalazł się album Soundtracks for the Blind, natomiast trzeci dysk zawiera kompilację Die Tür Ist Zu:

W 2018 ukazała się również czteropłytowa winylowa reedycja albumu (w tym wydaniu ze względu na ograniczenia nośnika zmieniono kolejność utworów „I Was a Prisoner in Your Skull” i „Helpless Child”).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu
 Album na stronie Young God Records

Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy Swans
Albumy Young God Records
Albumy wyprodukowane przez Michaela Girę